Аржанто́н-Нотр-Дам () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 100 км на північний схід від Нанта, 36 км на південний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Аржантон-Нотр-Дам, Б'єрне, Сен-Лоран-де-Мортьє i Сен-Мішель-де-Фен було об'єднано в новий муніципалітет Б'єрне-ле-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аржантон-Нотр-Дам на сайті французького Національного інституту географії
 Аржантон-Нотр-Дам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржантон-Нотр-Дам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн